Натуральне число 477
 477 рік до нашої ери
 477 рік нашої ери